Лициния Эвхарида — римская вольноотпущенница и театральная актриса.

Лициния Эвхарида жила в I в. до н. э. Она была греческого происхождения и принадлежала римлянке Лицинии. Она относилась к немногочисленным античным актрисам, завоевавшим благодаря своей профессии известность в Риме.

В отличие от Греции, где в театрах играли только свободные граждане-мужчины, в Риме дозволялось играть и женщинам. Это объяснялось тем, что в греческих городах театры были тесно связаны с религией и играли в полисе большую воспитательную роль. Даже в самые тяжёлые времена театр продолжал быть частью общественной жизни, а в Афинах около столетия существовала особая, неприкосновенная театральная касса. В Древнем Риме театр не был связан с религией и изначально играл сугубо развлекательную роль, а потому в нём могли выступать и женщины, и вольноотпущенники, и рабы. Однако многие престижные римские театры по-прежнему запрещали играть на сценах женщинам, и тем приходилось довольствоваться более скромными ролями немого жанра (например, мимов и танцовщиц) — эти роли считались не столь респектабельными. Многие артистки-вольноотпущенницы своим талантом добивались большого успеха: например, вольноотпущенницей была и другая римская актриса Фабия Арета.

Эвхарида сделала себе успешную карьеру и благодаря своему таланту получила освобождение из рабства. Она вошла в число немногих актрис, которые заслужили право выступать в театрах и получать за это плату. Эвхарида исполняла лучшие партии, выступала перед римской знатью и тем самым добилась славы, признания и уважения.

Ссылки 
 Mary R. Lefkowitz, Maureen B. Fant: Women’s Life in Greece and Rome: A Source Book in Translation., Johns Hopkins University Press, 2005
 Matthew Dillon, Lynda Garland,  Ancient Rome: A Sourcebook
 Edith Hall, Rosie Wyles,  New Directions in Ancient Pantomime
 Pat Easterling, Edith Hall, Greek and Roman Actors: Aspects of an Ancient Profession
 War, Women and Children in Ancient Rome (Routledge Revivals)

Актёры Древнего Рима
Рабы и вольноотпущенники Древнего Рима
Женщины Древнего Рима